

Patronyme 

 Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul ;
 Carel Godin de Beaufort (1934-1964), pilote automobile néerlandais ;
 Charles Marie Napoléon de Beaufort d'Hautpoul, général d'Empire ;
 Claire-Élisabeth Beaufort (1976-), journaliste française ;
 Duc de Beaufort, titre porté à la fois dans la noblesse française et dans la noblesse anglaise ; titre porté également dans la noblesse belge ;
 Édouard Brandoin de Ballaguier, Marquis de Beaufort d'Hautpoul, colonel du génie ;
 Sir Francis Beaufort (1774-1857), amiral britannique ;

 Hadelin de Liedekerke-Beaufort, président de la FIA ;
 Jacques-Antoine Beaufort (1721-1784), peintre français ;
 Louis de Beaufort (1703-1795), historien français.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Beaufort West, une ville d'Afrique du Sud.

Antarctique 
 île Beaufort, une île de l'archipel de Ross, en Antarctique.

Arctique 
 mer de Beaufort, une partie de l'océan Arctique.
 plateau de Beaufort, une formation géologique sous-marine située dans cette mer.

Australie 
 Beaufort, un village du Victoria en Australie.

Belgique 
 Beaufort, les ruines du château de Beaufort près de Huy, en Région wallonne, en Belgique.

États-Unis 
 Beaufort, une commune de Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Comté de Beaufort, en Caroline du Nord ;
 District historique de Beaufort ;
 Beaufort, une commune de Caroline du Sud aux États-Unis ;
 Comté de Beaufort, en Caroline du Sud.

France 
 Beaufort, une commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Beaufort, une commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Beaufort, une commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Beaufort, une commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Canton de Beaufort ;
 Beaufort, une commune française du département du Nord, en région Hauts-de-France ;
 Beaufort, appelé aussi Beaufort-sur-Doron, une commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Canton de Beaufort-sur-Doron, ancien canton français ;
 Beaufort-Blavincourt, une commune française du département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France ;
 Beaufort-en-Argonne, une commune française du département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Beaufort-en-Santerre, une commune française du département de la Somme, en région Hauts-de-France ;
 Beaufort-en-Vallée, une commune française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ;
 Canton de Beaufort-en-Vallée,  canton français ;
 Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou ;
 Beaufort-sur-Gervanne, une commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montmorency-Beaufort, une commune française du département de l'Aube, en région Grand Est ;
 Chapdes-Beaufort, une commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Liban 
 Beaufort, un château fort du Liban, ayant appartenu aux croisés.

Luxembourg 
 Beaufort, une commune luxembourgeoise.

Malaisie 
 Beaufort, une ville malaisienne située sur l'île de Bornéo.

Royaume-Uni 
 Beaufort, un village du pays de Galles.
 Beaufort's Dyke, une fosse marine séparant l'Irlande du Royaume-Uni.

Hydronyme 

 Doron de Beaufort, une rivière française de la Savoie.

Autres 
 Beaufort, une triennale le long de la côte belge
 Beaufort, en France, une appellation d'origine pour un fromage au lait cru de vache
 Beaufort, une bière brassée aux Brasseries du Cameroun
 Beaufort, un film israélien de Joseph Cedar, sorti en 2007
 Chiffre de Beaufort, une variante du chiffre de Vigenère
 Échelle de Beaufort, utilisée pour mesurer la vitesse du vent
 Bristol Beaufort, un bombardier-torpilleur britannique de la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis